Referit als natural o allò procedent de:
 Orient, lloc d'on surt el Sol, Est.
 Extrem Orient, és, de forma inconcreta, l'est de l'Àsia.
 Orient Mitjà o Orient pròxim: la part de l'Orient que està més a prop d'Europa
 l'Oriental (Múrcia), comarca murciana 
 l'Oriental (Marroc), regió del Marroc
 Oriental (Carolina del Nord), localitat del comtat de Pamlico